Горонта́ло () — город в Индонезии, административный центр провинции Горонтало. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 
Город находится в восточной части провинции, на севере острова Сулавеси (на территории полуострова Минахаса, на берегу реки Сунгай-Боне (Sungai Bone). Абсолютная высота — 11 метров над уровнем моря.
Горонтало расположен на расстоянии приблизительно 1940 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от Джакарты, столицы страны.

Административное деление 
Территория муниципалитета Горонтало подразделяется на девять районов (kecamatan), которые в свою очередь делятся на 50 сельских поселений (kelurahan). Общая площадь муниципалитета составляет 64,79 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 173 951 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Горонтало